Kaifer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kaifer (1893–1962), deutscher Eisenbahner und Politiker (CSU)
 Fred Kaifer (1903–1961), US-amerikanischer Kameramann 
 Viktor Kaifer (1831–1913), deutscher Bürgermeister

Siehe auch:
 Keifer